Кухарёво — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Ивановской волости.

География 
Расположена на северо-восточной границе города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 73 человека.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)